Афанасі́ївка — адміністративно-територіальна одиниця (село) в Україні та в Молдові (Придністров'ї).

 Афанасіївка, — , Миколаївська область, Снігурівський район.
 Афанасіївка, — , Дубоссарський район.